Колліжі́-Кранделе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 10 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 180,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Колліжі-Кранделен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Колліжі-Кранделен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена